Quatre navires de la Marine française ont porté le nom de Richelieu, en l'honneur du cardinal de Richelieu :
 le , un cuirassé à coque en fer construit en 1873 ;
 le , un patrouilleur de type Tanche lancé en 1915 ;
 le , un cuirassé lancé en 1939, navire de tête de sa classe qui participe notamment à la Seconde Guerre mondiale ;
 le  aurait initialement dû porter le nom de Richelieu.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française